Tynell, även skrivet Thynell, är ett svenskt efternamn. Den
den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Tynell 167
 Thynell 97
Tillsammans blir detta 264 personer.

Personer med efternamnet Tynell
 Daniel Tynell (född 1976), längdåkare
 Helena Tynell (1918–2016), finländsk formgivare
 Janne Tynell (1875–1950), posttjänsteman och politiker, liberal
 Knut Tynell (1887–1953), bibliotekarie
 Lars Tynell (bibliotekarie) (1923–2013), riksbibliotekarie
 Lars Tynell (präst) (1853–1923), kyrkoherde och författare

Källor

Svenska efternamn